

Дубасово — село, Вадінський район, Пензенська область
 Дубасово — село, Зубово-Полянський район, Мордовія